Антонетти — фамилия. Известные носители:

 Антонетти, Леандро (род. 2003) — пуэрто-риканский футболист.
 Антонетти, Лоренцо (1922—2013) — итальянский куриальный кардинал и ватиканский дипломат.
 Антонетти, Оссие (род. 1977) — пуэрто-риканский волейболист и волейбольный тренер.
 Антонетти, Фредерик (род. 1961) — французский футболист и футбольный тренер.